Rogosna () ist der Name russischer Orte:

 Rogosna (Dorf), Dorf in der Oblast Kursk
 Rogosna (Siedlung), Siedlung an der Weiche in der Oblast Kursk
 Rogosna (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow

 Auch
 Rogosna (Fluss), Nebenfluss der Seim in der Oblast Kursk

 Siehe auch
 Rohozná, Name mehrerer Orte in Tschechien